En Pologne, Miłkowice désigne :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Miłkowice, une gmina
 Miłkowice, une localité

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Miłkowice, une localité.